Кривда:

 Кривда — несправедливий учинок щодо кого-, чого-небудь, несправедливе ставлення до когось, чогось; несправедливість.
 Кривда — те саме, що шкода.
 Кривда — те саме, що неправда.
 Кривда — родовий герб, яким користувалися більш, ніж 200 родів Білорусі, України, Литви і Польщі, зокрема: Жевуські, Кривди, Лапи, Манюшки, Сенніцькі, Суходольські, Хмари, Чарноцькі.

Персоналії 
 Кривда Григорій Федосійович — український письменник. Член Спілки письменників з 1955 року.
 Кривда Наталія Юріївна — українська науковиця.
 Кривда Федот Пилипович — радянський воєначальник, генерал армії — 1984. Учасник Другої світової війни; командував 39-ю армією, Південною групою військ.

Примітки

Посилання 
Кривда  // 
Українські прізвища